Mie Nekoi
 (5 de novembre a Osaka, Prefectura d'Osaka, Japó és un mangaka japonès de còmic per adults. És un dels més reconeguts dibuixants de còmics per adults (hentai), regularment col·labora amb l'antologia a tot color de manga anomenada "Robot" de l'aclamat Range Murata i crea paròdies d'anime i videojocs com a part del MANGA SUPER doujinshi circle.

Dibuixants de manga japonesos
Persones d'Osaka